Schenda ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Schenda (1930–2000), deutscher Volkskundler und Erzählforscher
 Susanne Schenda (* 1931), deutsche Künstlerin